Alter Teich ist der Name folgender Gewässer:

 Naturdenkmal Alter Teich, Wolfsburg, Niedersachsen
 Alter Teich, einer der drei ehemaligen Waldteiche bei Brand-Erbisdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Alter Teich, einer der Plothener Teiche, Saale-Orla-Kreis, Thüringen